Niemcy:
 Fisch – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg

Osoby:
 Bernhard Fisch – niemiecki autor
 Erika Fisch – niemiecka lekkoatletka
 Klaus Fisch – niemiecki malarz
 Michael Fisch – niemiecki pisarz
 Nathaniel Fisch – amerykański fizyk
 Walter Fisch – niemiecki polityk